Bara steht für:

Personen:
 Antonis Bara (* 1958), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ambikapur
 Céline Bara (* 1978), französische Pornodarstellerin und -produzentin
 Charlotte Bara (1901–1986, eigentlich Bachrach), deutsche Ausdruckstänzerin
 Benjamin Bara (* 1989), deutscher Schauspieler
 Irina Bara (* 1995), rumänische Tennisspielerin
 Johannes Barra (auch Bara, 1581–1634), niederländischer Kupferstecher, Maler und Glasmaler
 Joseph Bara (1779–1793), legendärer Held der Französischen Revolution
 József Bara (1966–2013), rumänischer Maler
 Jules Bara (1835–1900), belgischer Staatsmann
 Margit Bara (1928–2016), ungarische Schauspielerin
 Micaela Bara (* 1984), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Nina Bara (1920–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Theda Bara (geborene Theodosia Burr Goodman, 1885–1955), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Tina Bara (* 1962), deutsche Fotografin
 Bara Pseudonym des belgischen Comiczeichners und -autors Guy Herzog (1923–2003)

Orte:
 Bara (Indonesien), Ort im Norden der Insel Buru, Indonesien
 Bara (Nigeria), ein Ort im Osten Nigerias
 Bara (Polen), ein Ort in der Gmina Chojna, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern
 Bara (Schottland), Ort in Schottland
 Bara (Schweden), Ort in der Gemeinde Svedala in Südschweden
 Bara (Slowakei), Gemeinde in der Ostslowakei
 Bara (Sabiñánigo), Ort in Spanien
 Bara, siehe Al-Bara, ehemalige Stadt und neuzeitlicher Ort in Syrien
 Bara (Timiș), Ort im Kreis Timiș in Rumänien
 Bâra (Mureș), Ort im Kreis Mureș in Rumänien
 Bâra (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț in Rumänien
 Bâra (Prahova), Ort im Kreis Prahova in Rumänien
 Bara (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Bara (Sudan), Stadt in Nord-Kurdufan, Sudan

Sonstiges:
 Bara (Genre), ein Genre japanischer Homoerotik
 Bara (Distrikt), Distrikt in Nepal
 Bara (Kabul), Nebenfluss des Kabul in Pakistan
 Bara (Volk), indigenes Volk in Südamerika
 Bara (Foko), Ethnie auf Madagaskar
 eine Maßeinheit des Drucks in der Physik, siehe Bar (Einheit) mit der zusätzlichen Kennzeichnung Absolut
 Bara (Gattung), eine Heuschreckengattung
 die Kurzbezeichnung für das Chris Hani Baragwanath Hospital, eines der größten Krankenhäuser der Welt

Siehe auch:
 Bahra
 Barra